Die Russia Open 2018 im Badminton fanden vom 24. bis zum 29. Juli 2018 in Wladiwostok statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Pablo Abián (3. Runde)
 Vladimir Malkov (Halbfinale)
 Misha Zilberman (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (2. Runde)
 Subhankar Dey (Viertelfinale)
 Pannawit Thongnuam (zurückgezogen)
 Kalle Koljonen (3. Runde)
 Sourabh Varma (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Evgeniya Kosetskaya (1. Runde)
 Lee Ying Ying (2. Runde)
 Natalia Perminova (1. Runde)
 Yvonne Li  (Halbfinale)
 Kisona Selvaduray (zurückgezogen)
 Sri Krishna Priya Kudaravalli (zurückgezogen)
 Mugdha Agrey (2. Runde)
 Kristin Kuuba (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
 Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (Finale)
 Shia Chun Kang / Tan Wee Gieen (zurückgezogen)
 Tarun Kona / Saurabh Sharma (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Finale)
 Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Setzliste 
 Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Halbfinale)
 Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (Finale)
 Saurabh Sharma / Anoushka Parikh (Viertelfinale)
 Rodion Alimov / Alina Davletova (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Wladiwostok